Abracadabra — двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Steve Miller Band, выпущенный в июне 1982 года на лейбле Capitol Records в США и на Mercury Records в Европе.

Альбом попал в чарты в девяти странах мира, включая Германию, где запись достигла первого места в местных чартах и держалась там в течение одной недели. Выпущенные отдельно синглы «Cool Magic», «Give It Up» и заглавная композиция альбома также имели успех и занимали высшие позиции в чартах.

Список композиций

Участники записи 
 Стив Миллер — вокал, гитара, 
  — гитара
 Кенни Ли Льюис — гитара
  — губная гармоника
 Байрон Оллрэд — клавишные
 Джеральд Джонсон — бас-гитара
  — ударные, перкуссионные, клавишные

Дополнительный персонал
 Грэг Дугласс — гитара в треках 3 & 8
 Лонни Тёрнер — бас-гитара 3 & 8
 Продюсеры — Стив Миллер и Гари Маллабер
 Запись и Микширование — 
 Дополнительная запись — Гари Маллабер
 Исполнительный продюсер — Джон Палладино
 Фотографии — Дэвид Александр
 Арт-директор — Томми Стил
 Дизайн — Томми Стил / Джефф Ланкастер

Позиция в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Capitol Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США